Vasek Pospisil e Jack Sock erano i detentori del titolo. Jean-Julien Rojer e Horia Tecău hanno sconfitto in finale Jamie Murray e John Peers per 7-65, 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (terzo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campioni)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (primo turno)
  Marcel Granollers /  Marc López (secondo turno)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (quarti di finale) 
 
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (semifinale) 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (terzo turno) 
  Daniel Nestor /  Leander Paes (terzo turno) 
  Pablo Cuevas /  David Marrero (primo turno) 
  Jamie Murray /  John Peers (finale) 
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (secondo turno) 
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (primo turno) 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (secondo turno)

Qualificati

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2015
WTA Tour 2015